Venustiano Carranza ist der Name folgender mexikanischer Municipios:

* Municipio Venustiano Carranza (Chiapas)
Municipio Venustiano Carranza (Michoacán)
Municipio Venustiano Carranza (Puebla)
Municipio San Gabriel in Jalisco, von 1934 bis 1993 Venustiano Carranza